Mitologia: Ea, a Babilònia déu de les aigües dolces.
 Ea (Biscaia), municipi de Biscaia, a la comarca de Lea-Artibai.